Az Úrvalsdeild 1940-es szezonja volt a bajnokság huszonkilencedik kiírása. A bajnokságban négy csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub hetedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1940
Izland 1